Чжуан Цзяжун і Рената Ворачова були чинними чемпіонками, але цього разу Чжуан вирішила не брати участі. Ворачова грала в парі з Ксенією Нолл, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Їсалін Бонавентюре і Сара Соррібес Тормо.

Маріана дуке-Маріньйо і Ван Яфань здобула титул, у фіналі перемігши пару Сільвія Солер Еспіноза і Барбора Штефкова з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Bol Open, парний розряд